Садова може бити:

 Садова (Брно), градска четврт Брна, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Садова (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Садова (Бжезини), насељено мјесто у општини Бжезини, повјат бжезињски, Војводство лођско, Република Пољска
 Садова (Ломјанки), насељено мјесто у општини Ломјанки, повјат западноваршавски, Војводство мазовско, Република Пољска